Jędrejek ist der Familienname folgender Personen:

 Danuta Jędrejek (* 1947), polnische Leichtathletin
 Grzegorz Jędrejek (1973–2020), polnischer Jurist
 Joanna Jędrejek (* 1970), polnische Schauspielerin